Brockau – frazione della città tedesca di Netzschkau
 Bröckau – frazione del comune tedesco di Schnaudertal